«Горний путь» — второй сборник стихотворений В. В. Набокова, опубликованный в эмиграции.

Описание 
Хотя "Горний путь" содержит более ранние стихотворения, чем "Гроздь", он вышел из печати на месяц позже. Сборник был подготовлен к печати отцом Набокова Владимиром Дмитриевичем вместе с поэтом Сашей Чёрным в то время, когда сам автор ещё был студентом Кембриджского университета. Владимир-младший предложил два названия — "Светлица", в котором обыгрывалось имя его невесты Светланы Зиверт, или "Тропинки Божии". Составители, оттолкнувшись от второго, предложили третий вариант — "Горний путь". Сборник вышел из печати в январе 1923 года, уже после гибели В. Д. Набокова и посвящён его памяти. Хотя критика встретила сборник достаточно прохладно<ref>Лурье В. Рецензия: Горний путь. Берлин: Грани, 1923// Новая русская книга. 1923. № 1 (январь). С. 23 </ref>, Юрий Айхенвальд говорил Ходасевичу о Набокове, как о талантливом молодом поэте.

Из 153 стихотворений сборника 37 Набоков включил в собрание стихов, подготовленное им в конце жизни для издательства Ардис.

 Содержание 

 Поэту. «Болота вязкие бессмыслицы певучей...».
 «Живи. Не жалуйся, не числи...».
 «Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье!».
 «Когда с небес на этот берег дикий...».
 Элегия. «Я помню влажный лес, волшебные дороги,...».
 Два корабля. «У мирной пристани, блестя на солнце юга,...».
 «Цветет миндаль на перекрестке,...».
 «О ночь, я твой, все злое позабыто...». 
 «Ты войдешь и молча сядешь...».
 «Вот дачный сад, где счастливы мы были:...».
 «Берёза в воронцовском парке...».
 Орешник и берёза.
 После грозы. «Все реже, реже влажный звон...».
 «Как пахнет липой и сиренью,...».
 Лестница.
 «Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь,...».
 Озеро. «Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда,...».
 «О чем я думаю? О падающих звездах...».
 «И видел я: стемнели неба своды...» 
 Солнце бессонных. Sun of the sleepless (из Байрона)..
 Лунная ночь.
 Большая Медведица.
 «Вдали от берега, в мерцании морском...».
 Поэт. «Среди обугленных развалин...».
 Журавли. «Шумела роща золотая...».
 «За полночь потушив огонь мой запоздалый...».
 «Разгорается высь...».
 «В хрустальный шар заключены мы были...».
 «Если вьется мой стих, и летит, и трепещет...»  
 Осенняя пляска. 
 Башмачок.
 «Сторожевые кипарисы...».
 «Ты многого, слишком ты многого хочешь!...».
 «Феина дочь утонула в росинке,...».
 «Ты на небе облачко нежное,...».
 На качелях. 
 Новый Год.
 Ю. Р. «Как ты, я с отроческих дней...».
 Утро. «Как светлозарно день взошел!...».
 «На ярком облаке покоясь,...».
 Скиф. 
 «Я был в стране Воспоминанья...».
 «О, встречи дивное волненье!...».
 Пчела.
 Пётр в Голландии.
 Россия. «Не все ли равно мне, рабой ли, наемницей...» 
 «Эту жизнь я люблю исступленной любовью...».
 Кипарисы. «Склонясь над чашею прозрачной...».  
 «Еще безмолвствую и крепну я в тиши...» 
 Стамбул. «Всплывает берег на заре,...».
 «По саду бродишь и думаешь ты...».
 «Что нужно сердцу моему,...».
 Верба. «Колоколов напев узорный,...».
 Русалка. «Пахнуло с восходом огромной луны...».
 «Разбились облака. Алмазы дождевые,...».
 «Мне так просто и радостно снилось:...».
 Памяти друга. 
 «Простая песня, грусть простая...»
 Вьюга.
 «Катится небо, дыша и блистая...».
 Осень. «И снова, как в милые годы...».
 M. W. «Часы на башне распевали...». 
 «Звон, и радугой росистой...» 
 «Будь со мной прозрачнее и проще:...».
 Зима. «Только ёлочки упрямы...».
 «Мой друг, я искренно жалею...».
 Весна. «Взволнован мир весенним дуновеньем...».
 «Маркиза маленькая знает,...».
 Смерть. «Выйдут ангелы навстречу,-...».
 Капли красок (цикл):
 Всепрощающий («Он горстью мягкою земли…»
 Joie de vivre. «И в утро свежее любви…»
 Крымский полдень. «Черешни, осы — на лотках…»
 Былинки. «Мы пели в поле, и луны…»
 Художник. «Он отвернулся от холста…»
 Яблони. «Где ты, апреля ветерок…».
 Речная лилия. «На лодке выцветшей вдвоём…»
 В лесу. «Шептала, запрокинув лик…»
 Вдохновенье. «Когда-то чудо видел я…»
 La morte de Arthur. «Всё, что я видел, но забыл…»
 Decadence. «Там, говорят, бои, гроза…»
 Крестоносцы. «Когда мы встали пред врагом…»
 Кимоно. «Дыханье веера, цветы…»
 Meretrix. «Твой крест печальный — красота…»
 Достоевский. «Тоскуя в мире, как в аду…»
 Аэроплан. «Скользнув по стоптанной траве…»
 Наполеон в изгнании. «Дом новый, глухо-знойный день…»
 Детство.
 Ангелы.
 Серафимы.
 Херувимы.
 Престолы.
 Господства.
 Силы.
 Власти.
 Начала.
 Архангелы.
 Ангел хранитель.
 Крым.
 Сон на акрополе. 
 Странствия. 
 «Над землею стоит голубеющий пар....».
 Football. «Я видел, за тобой шел юноша, похожий...».
 «Безвозвратная, вечно-родная...»
 Движенье.
 Телеграфные столбы.
 Каштаны.
 «Люблю в струящейся дремоте...»
 (Отрывок). «Твоих одежд воздушных я коснулся,...»
 Романс. «И на берег весенний пришли мы назад...»
 Ласточки. «Инок ласковый, мы реем...»
 Тайная Вечеря. 
 Е. L. «Она давно ушла, она давно забыла...»
 М. Ш. «Я видел, ты витала меж алмазных...» 
 «Кто меня повезёт...» 
 Павлины.
 В раю. «Здравствуй, смерть! - и спутник крылатый,...».
 «Мерцательные тикают пружинки,...» 
 Лес.
 Возвращение.
 Поэт
 Осень.
 Подражание древним
 Lawn-tennis
 Бабочка. (Vanessa antiopa).
 Велосипедист
 «Вдохновенье — это сладострастье...»
 «Обезьяну в сарафане...»
 «Карлик безрукий во фраке,...»
 Итальянке
 На Голгофе. 
 «Блаженство мое, облака и блестящие воды...»
 «Я без слез не могу...»
 Домой 
 Березы.
 Поэты
 Biology
 В. Ш. 
 Художник-нищий
 Облака. 
 Пир. 
 Белый рай. 
 Кони 
 Зеркало 
 Ночь
 La belle dame sans merci (Из John Keats)
 Пьяный рыцарь
 «Я думаю о ней, о девочке, о дальней,...»
 Перо. 
 «Мы столпились в туманной церковенке...»
 Моей матери. «Людям ты скажешь: настало. ...»
 Русь.
 Жизнь

 Источники 
 ru/NABOKOW/stihi.txt Владимир Набоков. Стихи. (Полное  собрание  опубликованных  на  русском  языке  стихотворений  В. Набокова).
 Рекомендованные источники 
 Б. Каменецкий (Ю. И. Айхенвальд). Рецензия. // Руль, 28 ноября 1923. 
 Лурье В.'' Рецензия: Горний путь. Берлин: Грани, 1923// Новая русская книга. 1923. № 1 (январь). С. 23

Примечания 

Книги по алфавиту
Сборники стихов Владимира Набокова на русском языке
Сборники стихов 1923 года